|-
| (29701) 1998 YT6||||20 грудня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (29702) 1998 YY6||||23 грудня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (29703) 1998 YL7||||22 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29704) 1998 YB9||||23 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 29705 Чіялюсі (Cialucy)||||26 грудня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Лучано Тезі
|-
| 29706 Сімонетта (Simonetta)||||25 грудня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Лучано Тезі
|-
| (29707) 1998 YU14||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29708) 1998 YQ15||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29709) 1999 AF2||||9 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29710) 1999 AK2||||9 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29711) 1999 AU5||||12 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29712) 1999 AX6||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29713) 1999 AK7||||10 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29714) 1999 AL7||||10 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29715) 1999 AW7||||13 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29716) 1999 AY7||||13 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29717) 1999 AC8||||13 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29718) 1999 AH18||||11 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29719) 1999 AF19||||13 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29720) 1999 AC20||||13 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29721) 1999 AC21||||13 січня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (29722) 1999 AQ23||||14 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29723) 1999 AD24||||14 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (29724) 1999 AP24||||15 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (29725) 1999 AC25||||15 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (29726) 1999 AH26||||9 січня 1999||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (29727) 1999 AC34||||15 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29728) 1999 AM34||||14 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29729) 1999 BY1||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29730) 1999 BE2||||18 січня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (29731) 1999 BY2||||19 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29732) 1999 BZ2||||19 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29733) 1999 BA4||||18 січня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (29734) 1999 BP5||||21 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29735) 1999 BR6||||21 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| 29736 Фіхтельберґ (Fichtelberg)||||21 січня 1999||Дребах||Й. Кандлер
|-
| 29737 Норіхіро (Norihiro)||||21 січня 1999||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| 29738 Івобуділ (Ivobudil)||||23 січня 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (29739) 1999 BM9||||16 січня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (29740) 1999 BS9||||19 січня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (29741) 1999 BM10||||24 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29742) 1999 BQ12||||24 січня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (29743) 1999 BM15||||26 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29744) 1999 BG20||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29745) 1999 BM20||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29746) 1999 BB25||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29747) 1999 BJ25||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29748) 1999 BZ31||||19 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29749) 1999 CN||1999 CN||5 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 29750 Шлеборад (Chleborad)||||8 лютого 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (29751) 1999 CE4||||9 лютого 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (29752) 1999 CG4||||10 лютого 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 29753 Сільвіо (Silvo)||||10 лютого 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (29754) 1999 CE5||||12 лютого 1999||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (29755) 1999 CT5||||12 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29756) 1999 CW5||||12 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29757) 1999 CH8||||13 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29758) 1999 CN8||||13 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29759) 1999 CR8||||12 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 29760 Milevsko||||15 лютого 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (29761) 1999 CJ16||||13 лютого 1999||Монтелупо||Маура Томбеллі,Сандро Бартоліні
|-
| (29762) 1999 CK17||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29763) 1999 CH20||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29764) 1999 CC23||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29765) 1999 CG23||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29766) 1999 CL24||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29767) 1999 CO24||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29768) 1999 CZ27||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29769) 1999 CE28||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29770) 1999 CT28||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29771) 1999 CA31||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29772) 1999 CH31||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29773) 1999 CH34||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29774) 1999 CL44||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29775) 1999 CO45||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29776) 1999 CV45||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29777) 1999 CK46||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29778) 1999 CO48||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29779) 1999 CK49||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29780) 1999 CJ50||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29781) 1999 CL50||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29782) 1999 CN50||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29783) 1999 CU50||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29784) 1999 CD51||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29785) 1999 CD55||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29786) 1999 CO57||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29787) 1999 CR57||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29788) 1999 CG60||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29789) 1999 CD64||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29790) 1999 CW64||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29791) 1999 CC65||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29792) 1999 CG65||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29793) 1999 CH65||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29794) 1999 CC67||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29795) 1999 CL71||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29796) 1999 CW77||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29797) 1999 CC78||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29798) 1999 CP79||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29799) 1999 CZ81||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29800) 1999 CM84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

29700